Macrodiplodia är ett släkte av svampar. Macrodiplodia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Macrodiplodia